Международное гляциологическое общество ( (IGS)) было образовано в 1936 году для акцентирования внимания людей, заинтересованных в гляциологии, практическом и научном исследовании и использовании снега и льда. IGS выпускает журнал о гляциологии, анналы гляциологии и сводку новостей лёд. Журнал о гляциологии выиграл номинацию Лучший журнал 2007 года по версии ALPSP.

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные научные организации
Гляциология